

Astronomia 
 Sge – abbreviazione della costellazione della Freccia

Codici 
 sge – codice ISO 639-3 della lingua segai

Trasporti 
SGE – Small Gasoline Engine